Мексиканский штат Нижняя Калифорния разделён на 7 муниципалитетов. При создании штата 16 января 1952 года были образованы 4 из них: Энсенада, Мехикали, Текате и Тихуана. В 1995 году часть муниципалитета Тихуана, были отданы для формирования нового муниципалитета Плаяс-де-Росарито. В феврале 2020 года было одобрено формирование нового муниципалитета Сан-Квентин, на части территории муниципалитета Энсенада, а в июле 2021 года был создан муниципалитет Сан-Фелипе, отняв территорию у муниципалитетов Энсенада и Мехикали.

Источники

См. также 
 Нижняя Калифорния

Муниципалитеты Нижней Калифорнии
Списки:Мексика